Mansergh ist der Name folgender Orte:

 Mansergh (Cumbria), England

Mansergh ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Mansergh (* 1946), irischer Politiker
 Nicholas Mansergh (1910–1991), irischer Historiker
 Robert Mansergh (1900–1970), britischer General

Siehe auch:

 Mansergh-Schneefeld, Schneefeld in der antarktischen Ross Dependency
 Mansergh Wall, Kliff in der antarktischen Ross Dependency